Becket ist der Familienname folgender Personen:

 Fiona Becket (* 1962), Literaturhistorikerin
 Frederick Mark Becket (1875–1942), amerikanischer Metallurg
 Thomas Becket (1118–1170), englischer Lordkanzler und Erzbischof von Canterbury
 Welton Becket (1902–1969), US-amerikanischer Architekt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Becket (Massachusetts), im Berkshire County
 Becket (Montana), im Fergus County
 Becket (Ohio), im Belmont County – nicht mehr existent
 Becket Center, im Berkshire County, Massachusetts

Sonstiges:
 Becket oder die Ehre Gottes, Theaterstück von Jean Anouilh
 Becket (Film), britisches Filmdrama (1964)
 Becket Branch, Fließgewässer im Pike County, Kentucky
 Becket Run, Fließgewässer im Somerset County, Pennsylvania
 Becket Center Historic District, Park im Berkshire County, Massachusetts

Siehe auch:
 Beckett
 A’Becket